Koda steht für:

 Auslaut, der letzte Laut eines Wortes oder einer Silbe
 Coda (Musik) oder Koda, Schlussteil eines musikalischen Stückes
 Koda (Sprache), tibetobirmanische Sprache in Westbengalen, Indien
 Koda (Einheit), altes russisches Handels- und Getreidemaß

Gewässer:
 Koda (Angara), Nebenfluss der Angara, Russland
 Koda (Bolschaja Ilescha), Nebenfluss der Bolschaja Ilescha, Russland
 Koda (Mechrenga), Nebenfluss der Mechrenga, Russland
 Koda (Repa), Nebenfluss der Repa, Russland

Orte:
 Koda (Russland), Dorf in der Oblast Archangelsk, Russland
 Koda (Georgien), Ort bei Tiflis, Georgien

Koda ist der Familienname folgender Personen:
 Hidemasa Koda (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Jacob Venance Koda (* 1957), tansanischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Same
 James Kazuo Koda (* 1955), japanischer katholischer Priester und Bischof
 Serafin Koda (1893–1947), kosovarischer Ordenspriester 

KODA steht für:
 Kommissionen zur Ordnung des diözesanen Arbeitsvertragsrechts, kirchliches Arbeitsrecht
 Komponistrettigheder i Danmark (dänische Verwertungsgesellschaft der Musikurheber)

Siehe auch:
 Kōda – Coda (Begriffsklärungen)